Oteiza (Spanje), gemeente in de Spaanse provincie Navarra
 Oteiza (geslacht), plantengeslacht uit de composietenfamilie